

Muziek 
 Tonight (band), een Britse newwavegroep

Albums 
 Tonight (David Bowie), een album uit 1984 van David Bowie
 Tonight (FM), een album uit 1987 van de Canadese progressieve-rockband FM
 Tonight (France Joli), een album uit 1980 van de Canadese zangeres France Joli
 Tonight (Silk), een album uit 1999 van de Amerikaanse boyband Silk
 Tonight (TobyMac), een album uit 2010 van de Amerikaanse christelijke-hiphopartiest TobyMac
 Tonight (Big Bang), een extended play uit 2011 van de Zuid-Koreaanse boyband Big Bang
 Tonight: Franz Ferdinand, een album uit 2009 van de Britse rockband Franz Ferdinand

Singles 
 Tonight (Born Crain), een single van de Belgische zanger Born Crain uit 2008
 Tonight (Def Leppard), een single van Def Leppard uit 1993
 Tonight (Iggy Pop), een door Iggy Pop en David Bowie geschreven liedje
 Tonight (Jett Rebel), een single uit 2013 van de Nederlandse zanger Jett Rebel
 Tonight (The Look), een coverversie uit 1981 van het nummer uit West Side Story van de Britse band The Look
 Tonight (The Move), een single van de Britse rockband The Move uit 1971
 Tonight (West Side Story), een liedje uit de musical West Side Story

Televisie 
 Tonight (BBC), een nieuwsprogramma van de BBC, uitgezonden van 1957 tot 1965 en van 1975 tot 1979
 Tonight (ITV), een nieuwsprogramma op ITV, uitgezonden sinds 1999